Сен-Парду-де-Дрон (фр. Saint-Pardoux-de-Drône) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Дордонь.
 Сен-Меар-де-Дрон (фр. Saint-Méard-de-Drône) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Дордонь.
 Обтерр-сюр-Дронн (фр. Aubeterre-sur-Dronne) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пуату-Шарант, департамент Шаранта.
 Дрон — різновид військового робота.